Kaleka – wzgórze w Afryce Południowej. Znajduje się w dystrykcie Mopani w prowincji Limpopo, na północnym wschodzie kraju, 400 km od Pretorii. Wysokość wzgórza wynosi 389 m.

Obszar wokół jest zasadniczo płaski, prawie całkowicie pokryty żwirem.

Klimat jest wilgotny i subtropikalny. Średnia temperatura wynosi 24 °C. Najcieplejszymi miesiącami są październik, kiedy temperatura osiąga 29 °C, i lipiec, 18 °C. Średnie opady wynoszą 570 milimetrów rocznie. Najwięcej opadów notuje się w styczniu – 187 milimetry deszczu, a najmniej w maju – 1 milimetr.

Przypisy 

Góry w Południowej Afryce